Günter Dittrich ist der Name folgender Personen:

* Günter Dittrich (Ingenieur) (1935–2016), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Günter Dittrich (Maler) (* 1956), deutscher Maler